27. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih je potekalo od 10. do 13. marca 2022 na norveški letalnici Vikersundbakken v Vikersundu. Izpeljani sta bili posamična tekma v štirih serijah in ekipna tekma v dveh serijah.

Spored 
Vse ure so zapisane v časovnem pasu (UTC+1).

Rezultati

Sklici 

2022
Športne prireditve na Norveškem
2022 v športu
Vikersund